La liste des gares du Transsibérien indique les principales localités desservies de Moscou à Vladivostok, ainsi que la distance en kilomètres depuis Moscou (entre parenthèses le nom en russe).

Oblast de Moscou
0 : Moscou (Москва) : gare de Iaroslavl (Яросла́вский вокза́л)
18 : Mytichtchi (Мытищи)
30 : Pouchkino (Пушкино)
45 : Sofrino (Софрино)
57 : Abramtsevo (Абрамцево)
60 : Khotkovo (Хотьково)
70 : Serguiev Possad (Сергиев Посад))

Oblast de Vladimir
103 : Strounino (Струнино)
112 : Aleksandrov (Александров)

Oblast de Iaroslavl
224 : Rostov Veliki (Ростов)
282 : Iaroslavl (Ярославль)
356 : Danilov (Данилов)
393 : Lioubim (Любим)

Oblast de Kostroma
449 : Bouï (Буй)
500 : Galitch (Галич)
598 : Neïa (Нея)
651 : Mantourovo (Мантурово)
699 : Charia (Шарья)
746 : Ponazyrevo (Поназырево)

Oblast de Kirov
794 : Leninskoïe (Ленинское)
817 : Svetcha (Свеча)
869 : Kotelnitch (Котельнич)
915 : Oritchi (Оричи)
956 : Kirov (Киров)
1060 : Zouïevka (Зуевка)
1092 : Falionki (Фалёнки)

République d'Oudmourtie
1126 : Iar (Яр)
1163 : Glazov (Глазов)
1192 : Balezino (Балезино)
1245 : Kez (Кез)

Kraï de Perm

1314 : Verechtchaguino (Верещагино)
1387 : Maïski (Майский)
1434 : Perm (Пермь)
1535 : Koungour (Кунгур)
1555 : Oust-Kichert (Усть-Кишерть)

Oblast de Sverdlovsk
1669 : Chalia (Шаля)
1771 : Pervoouralsk (Первоуральск)
1777 : limite Europe / Asie
1814 : Iekaterinbourg (Екатеринбург) : gare d'Iekaterinbourg (Екатеринбург-Пассажирский)
1870 : Beloïarski (Белоярский)
1913 : Bogdanovitch (Богданович) en l'honneur de Evgueni Bogdanovitch
1957 : Kamychlov (Камышлов)
1996 : Pychma (Пышма)
2078 : Tougoulym (Тугулым)

Oblast de Tioumen
2138 : Tioumen (Тюмень)
2212 : Ialoutorovsk (Ялуторовск)
2236 : Zavodooukovsk (Заводоуковск)
2306 : Omoutinskoïe (Омутинское)
2350 : Golychmanovo (Голышманово)
2428 : Ichim (Ишим)

Oblast d'Omsk
2562 : Nazyvaïevsk (Называевск)
2658 : Lioubinski (Лювинский)
2711 : Omsk (Омск)
2757 : Kormilovka Кормиловка)
2790 : Kalatchinsk (Калачинск)

Oblast de Novossibirsk

2880 : Tatarsk (Татарск)
2932 : Tchany (Чаны)
3035 : Barabinsk (Барабинск)
3118 : Oubinskoïe (Убинское)
3159 : Kargat (Каргат)
3205 : Tchoulym (Чулым)
3286 : Kotchenevo (Коченёво)
3319 : Ob (Обь)
3336 : Novossibirsk (Новосибирск) : gare centrale de Novossibirsk (Новосибирск-Главный)
3394 : Mochkovo (Мошково)
3417 : Stantsionno-Oïachinski (Станционно-Ояшинский)
3461 : Bolotnoïe (Болотное)

Oblast de Kemerovo
3537 : Iachkino (Яшкино)
3565 : Taïga (Тайга)
3596 : Anjero-Soudjensk (Анжеро-Судженск)
3625 : Iaïa (Яя)
3640 : Ijmorski (Ижморский)
3713 : Mariinsk (Мариинск)
3773 : Tiajinski (Тяжинский)

Kraï de Krasnoïarsk
3846 : Bogotol (Боготол)
3914 : Atchinsk (Ачинск)
3954 : Novotchernoretchenski (Новочернореченский)
3979 : Kozoulka (Козулька)
4098 : Krasnoïarsk (Красноярск)
4229 : Ouïar (Уяр)
4263 : Zaoziorny (Заозёрный)
4344 : Kansk (Канск)
4376 : Ilanski (Иланский)
4405 : Nijni Ingach (Нижний Ингаш)
4452 : Nijniaïa Poïma (Нижняя Пойма)

Oblast d'Irkoutsk

4503 : Birioussinsk (Бирюсинск)
4515 : Taïchet (Тайшет)
4586 : Alzamaï (Алзама́й)
4679 : Nijneoudinsk (Нижнеудинск)
4795 : Touloun (Тулун)
4874 : Kouïtoun (Куйтун)
4934 : Zima (Зима)
4989 : Zalari (Залари)
5055 : Tcheremkhovo (Черемхово)
5118 : Oussolié-Sibirskoïé (Усолье-Сибирское)
5145 : Angarsk (Ангарск)
5185 : Irkoutsk (Иркутск)
5205 : Chelekhov (Шелехов)
5300 : Koultouk (Култук)
5311 : Slioudianka (Слюдянка)
5352 : Baïkalsk (Байкальск)

République de Bouriatie
5420 : Tankhoï (Танхой)
5477 : Babouchkine (Бабушкин)
5641 : Oulan-Oude (Улан-Удэ)
5698 : Zaïgraevo (Заиграево)

Kraï de Transbaïkalie
5784 : Petrovsk-Zabaïkalski (Петровск-Забайкальский)
5828 : Novopavlovka (Новопавловка)
5883 : Bada (Бада)
5934 : Khilok (Хилок)
6198 : Tchita (Чита)
6264 : Darassoun (Дарасун)
6444 : Chilka (Шилка)
6489 : Priiskovy (Приисковый)
6587 : Tchernychevsk (Чернышевск)
6633 : Jireken (Жирекен)
6670 : Aksionovo-Zilovkoïe (Аксёново-Зиловское)
6799 : Ksenievka (Ксеньевка)
6906 : Mogotcha (Могоча)
7004 : Amazar (Амазар)

Oblast d'Amour
7111 : Ierofeï Pavlovitch (Ерофей Павлович)
7267 : Takhtamygda (Тахтамыгда)
7306 : Skovorodino (Сковородино)
7494 : Magdagatchi (Магдагачи)
7602 : Ouchoumoun (Ушумун)
7723 : Chimanovsk (Шимановск)
7807 : Svobodny (Свободный)
7845 : Serychevo (Серышево)
7866 : Belogorsk (Белогорск)
7943 : Iekaterinoslavka (Екатеринославка)
7985 : Zavitinsk (Завитинск)
8030 : Boureïa (Бурея)
8080 : Arkhara (Архара)

Oblast autonome juif
8190 : Obloutchie (Облучье)
8306 : Bira (Бира)
8351 : Birobidjan (Биробиджан)
8422 : Smidovitch (Смидович)
8474 : Volotchaïevka (Волочаевка)

Kraï de Khabarovsk

8523 : Khabarovsk (Хабаровск)
8590 : Pereïaslavka (Переяславка)
8603 : Khor (Хор)
8651 : Viazemski (Вяземский)
8756 : Bikine (Бикин)

Kraï du Primorie
8803 : Loutchegorsk (Лучегорск)
8874 : Dalneretchensk (Дальнереченск)
8938 : Lessozavodsk (Лесозаводск)
9048 : Spassk-Dalni (Спасск-Дальний)
9090 : Tchernigovka (Черниговка)
9109 : Sibirtsevo (Сивирцево)
9158 : Mikhaïlovka (Михайловка)
9177 : Oussouriisk (Уссурийск)
9243 : Nadejdinskaïa (Надеждинская)
9288 : Vladivostok (Владивосток)

Article connexe 
 Liste de gares en Russie

Liens externes 
  The Trans-Siberian Railway : Web Encyclopedia

Transsiberien
Liste en rapport avec la Russie
Transsiberien